Йорен Дере (, Орейно) е обезлюдено село в Гърция, в дем Кавала.

История 
В началото на XX век Йорен Дере е село в Кавалска кааза на Османската империя. Според статистиката на Васил Кънчов („Македония. Етнография и статистика“) в 1900 година Йорен Дере има 280 жители, всички турци.

Бележки 

Исторически села в дем Кавала